William Nichol est un nom pouvant désigner:

 (1800-1878), homme politique américain, maire de Nashville
 (1912-1973), joueur de cricket écossais
 (1918-2006), homme politique américain, gouverneur du Nebraska

Voir aussi
Wilfred Nichol (1901-1955), athlète britannique, souvent à tort désigné William Nichol
 (1868-1922), joueur anglais de rugby

Nichol, William